Het blauwe licht (sprookje), sprookje van de gebroeders Grimm.
 Het blauwe licht (hoorspel), hoorspel van Franz Fühmann naar het gelijknamige sprookje.